Костино-Быстрянское сельское поселение — сельское поселение, входящее в состав Морозовского района Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Костино-Быстрянский.

Административное устройство 
В состав Костино-Быстрянского сельского поселения входят:
 хутор Костино-Быстрянский;
 разъезд Быстрый;
 хутор Лесопитомник;
 хутор Новопроциков;
 хутор Русско-Власовский;
 хутор Рязанкин;
 хутор Скачки-Малюгин;
 хутор Трофименков.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Морозовского района